Спарт може да се односи на следеће:
 Једнина од Спарта, хероја из грчке митологије насталих од змајевих зуба;
 Спарт, један од паса јунака Актеона из грчке митологије.